peut faire référence à :

Télévision

Chaîne 

 Space, chaîne de télévision argentine ;
 , chaîne de télévision canadienne.

Série télévisée 

 , documentaire diffusé du  au  sur  ;
 , mini-série diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original de Premier Contact,  de la  saison de  ;
 , titre original de Espace,  de la  saison de  : Aux frontières du réel ().

Cinéma 

 , film d' sorti en .

Musique

Groupe 

 , groupe de musique électronique français des années 1970 ;
 , groupe de rock anglais des années 1990.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
 Space, chanson du groupe américain Pussycat Dolls
 Space, chanson de Slavko Kalezić qui représentera le Monténégro au Concours Eurovision de la chanson 2017.

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Modern Jazz Quartet sorti en 1969.

Autres 

 SPACE, acronyme de « Salon des productions animales - carrefour européen » ;
 Space, discothèque à Ibiza en Espagne ;
 , jeu vidéo développé par Ken Thompson en 1969 ;
 Arthur Space (1908-1983) est un acteur américain.
Space , est un livre de Nolah Mazzilli